Le nom Argynnina désigne deux taxons différents de lépidoptères de la famille des Nymphalidae :
 Argynnina Warren et al., 1946 est une sous-tribu de la tribu des Argynnini ;
 Argynnina Butler, 1867 est un genre appartenant à la sous-famille des Satyrinae et à la tribu des Satyrini.

Nom d'insecte ambigu